La Primera División de Chile 2021 (conosciuta anche con il nome di Campeonato PlanVital 2021 per ragioni di sponsor) è stata la 105ª edizione della massima serie calcistica del Cile, organizzata dalla federazione cilena. Il campionato è iniziato il 27 marzo 2021 e si è concluso il 5 dicembre 2021.

A vincere il campionato è stata l'Universidad Católica per la sedicesima volta nella sua storia e per la quarta volta consecutiva, diventando la prima squadra nella storia del campionato cileno ad ottenere una tale striscia di successi consecutivi (ad esclusione del Colo Colo, che però ha vinto quattro titoli di fila nel periodo dei tornei Apertura e Clausura)..

Il torneo ha visto la partecipazione di 17 squadre, che diventeranno 16 con la disputa del torneo 2022. Altra novità è stato il ritorno nella massima divisione del Ñublense, dopo cinque anni e mezzo di assenza, e del Deportes Melipilla, dopo dodici anni di assenza nella massima categoria.

Formato 
Le 17 squadre hanno disputato un torneo con un girone di andata e ritorno, per un totale di 34 partite. La squadra che ha ottenuto più punti si è aggiudicata il titolo nazionale.

Le ultime due squadre classificate sono retrocesse nella categoria inferiore, mentre la terzultima classificata ha disputato uno spareggio per non retrocedere con la squadra vincitrice della liguilla della categoria inferiore. In tale maniera la massima divisione cilena tornerà, a partire dal 2022, ad avere 16 squadre.

Qualificazione ai tornei internazionali

Coppa Libertadores 
Per la Coppa Libertadores 2022 si sono qualificate tre squadre:

 la squadra laureatasi campione nazionale:  (CIL 1)
la seconda squadra classificata:  (CIL 2)
 la terza squadra classificata:  (CIL 3)

Coppa Sudamericana 
Per la Coppa Sudamericana 2022 si sono qualificate quattro squadre:

 la quarta squadra classificata:  (CIL 1)
 la quinta squadra classificata:  (CIL 2)
 la sesta squadra classificata:  (CIL 3)
la settima squadra classificata:  (CIL 4).

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica 

Legenda
      Squadra vincitrice del campionato e qualificata alla Coppa Libertadores 2022.
      Squadre qualificate alla Coppa Libertadores 2022.
      Squadre qualificate alla Coppa Sudamericana 2022.
      Squadra che accede allo spareggio retrocessione.
      Squadre retrocesse.
Note
Fonte: Campeonato Cileno
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di parità di punti valgono i seguenti criteri: 1) spareggio (solo nel caso delle prime due classificate); 2) differenza reti; 3) gol segnati; 4) gol segnati in trasferta; 5) sorteggio.

Risultati

Girone di andata

Girone di ritorno

Spareggio promoción 
La terza squadra retrocessa sarà determinata dallo spareggio tra la terz'ultima classificata, il Curicó Unido, e la squadra vincitrice della cosiddetta liguilla della Primera B. Tale spareggio sarà disputato con gare di andata e ritorno.

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale della ANFP

Primera División (Cile)
Calcio nel 2021